Брайан Макнайт (, род. 5 июня 1969) — американский певец, автор песен, аранжировщик, продюсер и телеведущий.

Он достиг первого успеха в 1993 году после записи песни «Love Is», которая достигла 3 места в чарте «Billboard Hot 100» вместе с тогда уже успешной певицей Ванессой Уильямс. Сингл был использован в качестве саундтрека к сериалу «Беверли-Хиллз, 90210». В 1999 году его сингл «Back at One» достиг 2 позиции в чарте «Billboard Hot 100».

За ним также рекорд по количеству номинации на премию «Грэмми», имея 16 номинаций он никогда не становился лауреатом.

Дискография 
 Brian McKnight (1992)
 I Remember You (1995)
 Anytime (1997)
 Back at One (1999)
 Superhero (2001)
 U-Turn (2003)
 Gemini (2005)
 Ten (2006)
 Evolution of a Man (2009)
 Just Me (2011)

Ссылки 
 Brian McKnight official website
 Brian McKnight entertainment website
 Brian McKnight’s Biography from VH1
 Brian McKnight’s Profile from VIBE
 Brian McKnight Fans Website
 Blogs.OrlandoSentinel.com
 Brian McKnight JUST ME 2011 World Tour

Ритм-энд-блюзовые исполнители США
Авторы-исполнители США
Исполнители Motown
Мультиинструменталисты США
Выпускники Оквудского университета